Cochem steht für:
 Cochem an der Mosel, Kreisstadt des Landkreises Cochem-Zell
 Amt Cochem, von 1294 bis 1794 bestehender Verwaltungs- und Gerichtsbezirk im Kurfürstentum Trier
 Cochemer Modell, 1992 vom Familienrichter Jürgen Rudolph im Amtsgericht Cochem initiierte Arbeitsweise im Zuge familiengerichtlicher Verfahren
 Cochemer Postwesen, 1620 in Cochem gegründete Reichspoststation und Posthalterei
 Kanton Cochem, von 1798 bis 1814 bestehender Kanton im Arrondissement Koblenz im Rhein-Mosel-Departement
 Synagogenbezirk Cochem, nach dem Preußischen Judengesetz von 1847 geschaffener Bezirk mit Sitz in Cochem

Cochem ist der Familienname folgender Personen:
 Emecho II. von Cochem (1336–1401), deutscher Benediktinermönch und Abt in Brauweiler
 Johann VI. von Cochem (um 1524–1597), 26. Abt im Kloster Maria Laach
 Martin von Cochem (1634–1712), deutscher katholischer Priester, Kapuziner und Autor zahlreicher religiöser Bücher

Cochem ist der Name folgender

Gebäude:
 Amtsgericht Cochem, Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz und eines von 15 Amtsgerichten im Bezirk des Landgerichts Koblenz
 Columbarium (Cochem), denkmalgeschütztes Gebäude in Cochem
 Kapuzinerkloster Cochem, ehemaliges Kapuzinerkloster in Cochem
 Martinstor in Cochem, eines von noch drei existierenden Stadttoren der Stadt Cochem
 Reichsburg Cochem, Burganlage in Cochem an der Mosel

Landkreise:
 Landkreis Cochem, 1816 unter dem Namen Kreis Cochem vom Königreich Preußen geschaffene Verwaltungseinheit die bis 1969 bestand
 Landkreis Cochem-Zell, 1969 im Bundesland Rheinland-Pfalz geschaffene Gebietskörperschaft

Siehe auch:
 Kochem, alte Schreibweise für die Stadt Cochem